Eglinton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Eglinton (ort i Australien), New South Wales, Bathurst Regional,

Storbritannien 

 Eglinton (ort i Storbritannien), Nordirland, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar